

Медведка — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Медведка — селище, Сєверний район, Оренбурзька область
 Медведка — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Медведка — село, Тоцький район, Оренбурзька область

Медведка — річка в Черкаській області, права притока Тясмину